Скрипак Ольга Миколаївна (1990) — українська легкоатлетка, стаєрка, бронзова медалістка чемпіонату Європи, олімпійка.
 Скрипак Ольга Русланівна — українська волейболістка.
 Скрипак Юрій Миколайович — капітан Збройних сил України.

прізвища